Куна́й — аул в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 258 км.

Расстояние до районного центра: 39 км.

Этимология 
Аул назван в честь его основателя — ногайского бая по имени Кунай.
В народе ходила молва, что Кунай-бай взял себе имя дочери, не имевшей по красоте себе равных и сравнивавшейся с небесными светилами. Ее так и называли Кунай («кун» — солнце, «ай» — луна). Своей красотой она затмила известность и богатство отца, а имя дочери слилось с именем отца.

История 
В период с 1910 по 1915 год на территории едишкульско-джембойлуковской степи было населено 10 аулов: Абдул-Газы, Абрам-Тюбе, Биссикли, Кая-Сулу, Махмуд-Мектеб, Иргалы, Кунай, Токуй-Мектеб, Учь-Тюбе и Эмангой.

По данным переписи 1926 года в ауле Кунай числилось 136 хозяйств с населением 505 человек (271 мужчина и 234 женщины), из них все — ногайцы. По состоянию на 1 октября 1929 года он был центром Кунайского сельского совета Ачикулакского района Дагестанской АССР. В состав указанного сельсовета также входил посёлок Джелал.

В дальнейшем в Ставропольском крае.
 
До 1 мая 2007 года аул Кунай входил в упразднённый Махмуд-Мектебский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 86 % населения — даргинцы.

Религия 
 Местная религиозная организация мусульман-суннитов

Кладбище 
В границах населённого пункта расположено вероисповедальное открытое кладбище площадью 25 742 м².

Примечания

Литература 
 .

Населённые пункты Нефтекумского района
Населённые пункты, основанные в XX веке